Biltz ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Biltz (1822–1903), deutscher Pharmazeut und Chemiker
 Heinrich Biltz (1865–1943), deutscher Chemiker
 Karl Friedrich Biltz (1830–1901), deutscher Literaturwissenschaftler, Dramatiker und Theaterkritiker
 Karl Peter Biltz (um 1920–nach 1980), deutscher Regisseur
 Wilhelm Biltz (1877–1943), deutscher Chemiker und wissenschaftlicher Redakteur

Siehe auch:
 Bilz
 Piltz